Сульфиды иттрия — бинарные неорганические соединение 
металла иттрия и серы с формулой YS.

Получение 
 Синтез из стехиометрических количеств чистых веществ:

 Действие сероводорода на оксид иттрия:

Физические свойства 
Известно несколько сульфидов иттрия:
 YS — рубиново-красные кристаллы, гранецентрированная кубическая решетка типа NaCl (F m3m), параметры ячейки a = 0,5494 нм, d = 4,510 г/см³.
 YS — сине-черные кристаллы, моноклинная сингония, параметры ячейки a = 1,267 нм, b = 0,381 нм, c = 1,145 нм, β = 74°, d = 4,100 г/см³.
 YS — желтые кристаллы, моноклинная сингония, параметры ячейки a = 1,017 нм, b = 0,402 нм, c = 1,747 нм, β = 81,17°, Z = 6.
 YS — коричнево-фиолетовые кристаллы, тетрагональная сингония, параметры ячейки a = 0,771 нм, c = 0,789 нм, d = 4,250 г/см³.

Литература 
 
 

иттрия